Блазново — название населённых пунктов.

Россия 
 Блазново — деревня в Можайском районе Московской области.
 Блазново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Блазново — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Блазново — деревня в Торопецком районе Тверской области.